Качалинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Качалинское сельское поселение — в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Качалинское сельское поселение — в Суровикинском районе Волгоградской области.